Hibri peut faire référence à : 
 Toufik El Hibri (1869-1954), l'un des principaux fondateurs du mouvement scout au Liban.
 Azizah Y. al-Hibri (née en 1943), philosophe américaine, féministe et musulmane spécialisée dans l'Islam et le droit. 
 Khaled Hibri (1904-1979), homme politique libanais.
 
  (né en 1958), homme d'affaires et philanthrope allemand-américain.